Russell Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Russell Township (Lafayette County, Arkansas)
 Russell Township (White County, Arkansas)
 Russell Township (Illinois)
 Russell Township (Indiana)
 Russell Township (Kansas)
 Russell Township (Camden County, Missouri)
 Russell Township (Macon County, Missouri)
 Russell Township (North Dakota)
 Russell Township (Ohio)